НХЛ у сезоні 1976/1977 — 60-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 5 жовтня 1976. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 14 травня 1977 між Монреаль Канадієнс та Бостон Брюїнс перемогою «Канадієнс» 2:1 в матчі та 4:0 в серії. Це була 20 перемога в Кубку Стенлі «канадців».

Огляд 
Канзас-Сіті Скаутс на початку сезону перебазувався до Денвера, штат Колорадо і отримав назву Колорадо Рокіс, а Каліфорнія Голден-Сілс до штату Огайо, де отримав нову назву — Клівленд Баронс.

Цей сезон стане останнім для Кларенса Кемпбелла на посту президента НХЛ, його наступником стане Джон Зіглер.

Драфт НХЛ 

14-ий драфт НХЛ. У 15-и раундах було обрано 135 хокеїстів. Першим номером драфту став Рік Грін, якого обрав клуб «Вашингтон Кепіталс».

Підсумкові турнірні таблиці

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Попередній раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Фінал Кубка Стенлі

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1976/1977 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 

Сезони НХЛ
1976 у хокеї з шайбою
1977 у хокеї з шайбою
1976 у канадському спорті
1977 у канадському спорті